Андре Агаси је други пут освојио турнир. У финалу је победио Пита Сампраса резултатом 3-6, 6-2, 7-6.

Носиоци

 Пит Сампрас (финалиста)
 Андре Агаси (победник)
 Мајкл Ченг (треће коло)
 Алберто Берасатеги (треће коло)
 Михаел Штих (друго коло)
 Рихард Крајичек (друго коло)
 Џим Куријер (треће коло)
 Вејн Фереира (четвртфинале)
 Тод Мартин (друго коло)
 Андреј Медведев (четвртфинале)
 Стефан Едберг (друго коло)
 Магнус Ларсон (полуфинале)
 Томас Енквист (четврто коло)
 Патрик Рафтер (друго коло)
 Јако Елтинг (друго коло)
 Алекс Коређа (друго коло)
|
  Џејсон Столтенберг ''(друго коло) 
  Бернд Карбахер ''(четврто коло) 
  Карел Новачек ''(друго коло) 
  Дејвид Витон ''(треће коло) 
  Карлос Коста ''(треће коло) 
  Ги Форже ''(друго коло) 
  Хавијер Санчез ''(друго коло) 
  Петр Корда ''(друго коло) 
  Паул Хархојс ''(друго коло) 
  Марк Вудфорд ''(четврто коло) 
  Арон Крикстин ''(треће коло) 
  Франсиско Клавет ''(друго коло) 
  Оливије Делетр ''(друго коло) 
  Хаиме Изага ''(четвртфинале) 
  Џаред Палмер ''(треће коло) 
  Ричард Фромберг ''(друго коло) 
|}

Жреб

Финала
{{Тенис-8 играча и 3 сета
| RD1=Четвртфинале
| RD2=Полуфинале
| RD3=Финале
| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Пит Сампрас
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=65
| RD1-score1-3=6
| RD1-seed2=10
| RD1-team2= Андреј Медведев
| RD1-score2-1=1
| RD1-score2-2=77
| RD1-score2-3=4
| RD1-seed3=WC
| RD1-team3= Матс Виландер
| RD1-score3-1=2
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=5
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Јонас Бјеркман
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=1
| RD1-score4-3='7
| RD1-seed5=12
| RD1-team5=

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Мајамија – мушкарци појединачно
Тенис 1995.